Володарський район () — адміністративно-територіальна одиниця (район) та муніципальне утворення (муніципальний район) у західній частині Нижньогородської області Росії.

Адміністративний центр — місто Володарськ.

Історія 

Район було утворено 1943 року.

Населення

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт 

Володарський район (Нижньогородська область)
Райони Нижньогородської області
Засновані в Росії 1943